

Медвеженське сільське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Хабаровський край
 Медвеженське сільське поселення — сільське поселення, Фальонський район, Кіровська область